

Italia 
Corbara – comune italiano in provincia di Salerno
Corbara – frazione di Orvieto in provincia di Terni sede del Lago di Corbara

Francia 
Corbara – comune francese della Corsica

Vini 
Lago di Corbara
Lago di Corbara Cabernet Sauvignon
Lago di Corbara Merlot
Lago di Corbara Pinot Nero